A11, A 11 oder A-11 steht für:
 A 11, eine Besoldungsgruppe für Beamte im Gehobenen Dienst in Deutschland
 Aggregat 11, ein Raketenprojekt im Dritten Reich
 Antonow A-11, sowjetisches Segelflugzeug
 Consolidated A-11, US-amerikanischer Jagdbomber
 Apple A11 Bionic,  Ein-Chip-System von Apple
 A11 Offense, Taktik im American Football

Autobahnen und Fernstraßen:
 A11 road in England
 Aftokinitodromos 11 in Griechenland
 Autobahn 11 (Belgien)
 Autocesta A11 in Kroatien
 Autoestrada A11 in Portugal
 Autoroute A 11 in Frankreich
 Autostrada A11 in Italien
 A11 (Kasachstan) in Kasachstan
 A11 (Nigeria) in Nigeria
 Autovía A-11 in Spanien
 Bundesautobahn 11 in Deutschland
 Karawanken Autobahn in Österreich
 A11 in der Schweiz, siehe Autobahn A51 (Schweiz)
 Rijksweg 11 in den Niederlanden

A11